Fällfors kan syfta på:

 Fällfors, Nordmalings kommun – en by i Nordmalings kommun i Ångermanland
 Fällfors – en småort i Fällfors distrikt (Byske socken) i Skellefteå kommun
 Fällfors flygbas – en tidigare flygbas vid Fällfors, Skellefteå kommun
 Fällfors församling – en tidigare församling i Luleå stift 1913–2009, ur Byske församling till Byske-Fällfors församling
 Fällfors kyrka – en kyrkobyggnad i Byske

Se även
Fällforsen (olika betydelser)
Fällforsselet
Fällforssjön
Fällforsån